«Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства» () — американский художественный фильм 1996 года , фантастический фильм в жанре киберпанка. Снял фильм Фархад Мэнн по сценарию, написанному совместно с Майклом Минером.

Фильм является своеобразным продолжением фильма «Газонокосильщик», вышедшего в 1992 году. Главные роли в этом фильме исполнили Патрик Берджин, Мэтт Фрюэр, Илай Пуже, Остин О'Брайен и Камилла Купер. Премьера фильма состоялась 12 января 1996 года в США.

Фильм был номинирован на фестивале «Фантаспорто» в категории Лучший фильм. В США фильм собрал 2 409 225 долларов.

Сюжет 
Джоб Смит, газонокосильщик, строит новый микрочип, чтобы захватить мир. Мальчик Питер, который тоже увлёкся киберреальностью, сообщает о планах Джоба учёному Бенджамину Трэйсу. Доктор Трэйс, его девушка и Питер пытаются остановить газонокосильщика.

В ролях 
 Патрик Берджин — доктор Бенджамин Трэйс
 Мэтт Фрюэр — Джоуб Смит
 Остин О'Брайен — Питер Пэркетт
 Илай Пуже — доктор Кори Платт
 Камилла Купер — Дженнифер
 Патрик ла Брек — Шэун
 Кристал Селест Грэнт — Джейд
 Шон Парм (Шон Юнг) — Трэвис
 Мэтью Валенсиа — бездомный ребёнок
 Кевин Конуэй — Джонатан Уолкер
 Тревер О'Брайен — молодой Питер

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Фархад Мэнн и Майкл Минер
 Режиссёр: Фархад Мэнн
 Продюсеры: Кит Фокс и Эдвард Саймонс
 Оператор: Уорд Расселл
 Композитор: Роберт Фолк
 Художники: Хольгер Гросс и Эрнест Рот
 Декорации: Александр Карл и Питер Кантер
 Монтаж: Джоэл Гудман и Джеймс Митчелл
 Костюмы: Дебора Эвертон и Питер Кантер
 Художественные руководители: Джон Майкл Келли и Винсент Рейнауд
 Кастинг: Гленн Даниэльс

Другие названия 
 Lawnmower Man 2: Jobe’s War ().

См. также 
 Газонокосильщик

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства» на сайте ВидеоГид. Ру

Фильмы в жанре киберпанк
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Фархада Мэнна
Фантастические фильмы об учёных
Фильмы о виртуальной реальности
Фильмы-сиквелы
Фильмы США 1996 года
Фильмы-технотриллеры
Фильмы, снятые с видом от первого лица